Турнир чемпионок WTA 2011 — женский теннисный турнир, проводимый в 2011 году в третий раз. 

Место проведения — Бали, Индонезия. Сроки проведения: 3—6 ноября. Не стоит путать этот турнир с главным итоговом турниром года WTA, который проходил в Стамбуле с 25 по 30 октября.

Общая информация 
Впервые на турнир приехала теннисистка, выигравшая по ходу сезона три турнира международной категории: итальянка Роберта Винчи поборется за бонусный миллион долларов.

Впервые в истории соревнований прошлогодняя чемпионка защищала свой титул (получив специальное приглашение от организаторов). Ане Иванович удалось выиграть турнир чемпионок второй год подряд, попутно выбив из борьбы самую титулованную теннисистку турнира — Роберту Винчи.

Весьма своеобразен был путь к финалу её соперницы по решающей игре — испанка Анабель Медина Гарригес выиграла оба матча на отказах соперниц.

Оба визита на турнир француженки Марион Бартоли заканчиваются для неё травмами и досрочными снятиями с турнира.

Во второй раз за три года не был сыгран матч за третье место. Вместо него организаторы провели выставочный матч между единственной здоровой теннисисткой, проигравшей в полуфинале — россиянкой Надеждой Петровой и словачкой Даниэлой Гантуховой.

Итоговый состав участниц 

Подробнее об отборе

Ход турнира

Показательный матч

Очки рейтинга и призовые

Примечания

См. также 
 Итоговый чемпионат WTA 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 Сетка турнира 

Индонезия
Теннис
Ноябрь 2011 года